Wallmark ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Wallmark (* 2002), schwedischer Leichtathlet
 Hans Wallmark (* 1965), schwedischer Politiker
 Lucas Wallmark (* 1995), schwedischer Eishockeyspieler